Изабе́лла () —  западный вариант имени Елизавета.

Католическая церковь празднует именины 4 июля и 22 февраля.

Носительницы имени 
 Изабелла I Анжуйская (Комнина) (1172—1205) — королева-консорт Иерусалима и Кипра.
 Изабелла I Католическая (1451—1504) — правящая королева Кастилии, жена короля Арагона Фердинанда II.
 Изабелла II, Изабелла-Иоланта де Бриенн (Иоланта Иерусалимская) (1212—1228) — королева Иерусалима, вторая супруга германского императора Фридриха II.
 Изабелла Альфонса Бурбон-Сицилийская (1904—1985) — принцесса из дома Сицилийских Бурбонов, а также испанская инфанта.
 Изабелла Английская (1214—1241) — третья супруга германского императора Фридриха II.
 Изабелла Ангулемская (ок. 1187—1246) — королева Англии, супруга Иоанна Безземельного.
 Изабелла Антиохийская (XIII в.)
 
 
 Изабелла Баварская (1371—1435) — королева Франции, супруга Карла VI.
 Изабелла Бурбонская (1602—1644) — жена Филиппа IV, королева Испании и Португалии.
 Изабелла Валуа (1389—1409) — королева Англии, супруга Ричарда II.
 Изабелла Арагонская, принцесса Астурийская (1470—1498) — дочь Изабеллы I, жена короля Португалии Мануэла I, консорт-королева Португалии.
 Изабелла Валуа (1545—1568) — жена короля Испании Филиппа II.
 Изабелла Габсбургская (1501—1526) — королева Дании, Норвегии и Швеции, супруга короля Кристиана II.
 Изабелла де Эно (1170—1190) — королева Франции, супруга Филиппа II Августа.
 Изабелла Клара Евгения, инфанта Испанская (1566—1633) — правительница Испанских Нидерландов, дочь Филиппа II.
 Изабелла Коимбрская (1432—1455) — королева Португалии, супруга Афонсу V.
 
 Изабелла Португальская (Святая Изабель; 1271—1336) — королева-консорт Португалии, инфанта Арагона.
 Изабелла Португальская, герцогиня Бургундская (1397—1471) — Герцогиня Бургундская в 1430—1467 гг.
 Изабелла Португальская (1428—1496) — королева Кастилии и Леона в 1447—1454 гг.
 Изабелла Португальская (1503—1539) — императрица Священной Римской империи в 1530—1539 гг., королева-консорт Кастилии и Леона в 1526—1539 гг., королева-консорт Арагона, Майорки, Валенсии, Неаполя и Сицилии в 1526—1539 гг.
 Изабелла Урхельская (ум. 1071) — королева Арагона.
 
 Изабелла Ягеллонка (1519—1559) — королева Венгрии.

 Изабелла (род. 2007) — принцесса Датская, графиня Монпеза.
 Изабелла (1364—1435) — 2-я дама де Визеу, португальская принцесса.
 Изабелла Баварская (1863—1924) — принцесса из дома Виттельсбахов.
 Изабелла Бразильская (1846—1921) — принцесса Бразилии.
 Изабелла Испанская (1851—1931) — испанская инфанта.
 Изабелла Капуанская (1510—1559) — принцесса ди Мольфетта.
 Изабелла Кастильская (1283—1328) — королева Арагона и Сицилии.
 Изабелла Клара Австрийская (1629—1685) — герцогиня Мантуи, герцогиня Монферрато.
 Изабелла Лотарингская (1400—1453) — герцогиня Лотарингии.
 Изабелла Луиза, принцесса де Бейра (1669—1690) — португальская инфанта.
 Изабелла Мария Бразильская (1824 - 1898) - внебрачная дочь императора Педру I и Домитилы де Кастро.
 Изабелла Мария Португальская (1801—1876) — португальская инфанта.
 Изабелла Пармская (1741—1763) — инфанта испанская, принцесса Бурбон-Пармская, эрцгерцогиня Австрийская.
 Изабелла Савойская (1591—1626) — дочь герцога Карло Эмануэле I из Савойского дома, в замужестве — герцогиня Моденская.
 Изабелла, графиня Ментейт — старшая дочь Муредаха II.

Другие значения 
 Изабелла — второй по величине ударный кратер на Венере.
  — персонаж-маска комедии дель арте, названный в честь актрисы Изабеллы Андреини (1562—1604).
 Изабелла Гарсиа-Шапиро — второстепенный персонаж мультсериала студии Disney «Финес и Ферб».
 «Изабелла» («Лоренцо и Изабелла») — картина Джона Эверетта Милле (1849).
 Изабелла — сорт винограда.
 Изабелла — пещера, расположенная в Гудаутском районе Абхазии, на Бзыбском хребте.
 (210) Изабелла — астероид, открытый в 1879 году.
 Изабелла — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.
 Изабелла — деревня на острове Хийумаа, Эстония.
 «Изабелла» — испанский телесериал по биографии Изабеллы Кастильской
 Операция «Изабелла» — кодовое наименование неосуществлённого немецко-фашистского плана по захвату Гибралтара и оккупации Пиренейского полуострова.

Примечания